Национальный чемпионат I 1972/1973 () — 71-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1972/1973
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1972 году
Спорт в Венгрии в 1973 году